Marek Czerniawski (1959–2022) – polski piłkarz i masażysta
 Marek Czerniawski (ur. 1964) – polski piłkarz i trener

Przypisy